L'édition 2007 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 1 au .

En simple, le Letton Ernests Gulbis a remporté cette édition tandis que Tomasz Bednarek et Filip Polášek ont remporté le double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2007
Ethias
Sport en Belgique en 2007
Tennis en octobre 2007